Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди мужчин 2002 года прошёл в Минске 15 - 24 апреля. Соревнования прошли в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.

Главный судья А. Шабалин, м/а

Главный секретарь Е. Самойлович, м/а

О турнире 
Высшая лига Чемпионата Беларуси по шашкам-100 среди мужчин проводилась по круговой системе при 14 участниках. Среди них - международные гроссмейстеры Анатолий Гантварг и Александр Булатов, прошлогодний чемпион, международный мастер Сергей Носевич, чемпионка Беларуси среди женщин, международный гроссмейстер Ирина Пашкевич.

С чемпионата шел отбор на Чемпионату Европы среди мужчин в г. Домбурге (Нидерланды) в ноябре 2002 года.

Турнирная таблица

Ссылки 
 
 

Спортивные соревнования в Минске
2002 год в шашках
2002
Апрель 2002 года
Спорт в Белоруссии в 2002 году